Kahlköpfe bezeichnet zwei Pilzgattungen aus unterschiedlichen Familien:
 Deconica, Arten mit nicht blauendem Fleisch, nicht psilocybinhaltig (Familie: Strophariaceae)
 Psilocybe, Arten mit blauendem Fleisch, psilocybinhaltig (Familie: Hymenogastraceae)